Wapen van Westerkwartier (gemeente)
Wapen van Westerkwartier (waterschap)